Příjmení Cučija, přechýleně Cučijaová, nosí více osobností:

 Keita Cučija (* 1978) – japonský fotbalista a trenér
 Riku Cučija (* 1997) – japonský rychlobruslař

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení
Japonská příjmení